Оскар Стейнбек (; род. 28 мая 1996 года, Цюрих, Швейцария), более известный под псевдонимом Panda Eyes — швейцарский ,  и . Также очень известен своими треками в Geometry dash.

Карьера 

Стейнбек начал свою деятельность в 2014 году, объединяя в своей музыки элементы чиптюна, дабстепа и других жанров бас-музыки, чтобы сформировать собственный стиль глитч-хопа. Записав несколько синглов, он получил признание, выпустив их на YouTube и SoundCloud.

В начале 2015 года Оскар выпустил песню-mashup «Superheroes» совместно с немецким продюсером Virtual Riot. Позже в том же году он работал с продюсером из Брайтона Teminite над их коллаборацией «Highscore». Песня была выпущена в том же году от лица Panda Eyes и Teminite и превысила более 40 миллионов прослушиваний только на YouTube. В октябре 2015 года Стейнбек выпустил альбом из своих лучших записей в iTunes и Spotify без лейбла.

В 2016 году Стейнбек дал свое первое интервью UKF.com, назвав Nero, Rusko и Knife Party «триггерами», которые погрузили его в Dubstep, а так же французский дуэт Justice как основной источник вдохновения для написания электронной музыки.

В 2017 году он выпустил ремикс на песню Seven Lions 2012 года «Days To Come» с одобрения Скриллекса. В апреле он разместил видео в Facebook, в котором объявил, что работает над новым альбомом. Оскару был поставлен диагноз аутоиммунное заболевание во время производства его альбома «Continue».

28 мая 2018 года Стейнбек официально подписал контракт с Disciple Records. Чтобы отпраздновать его прибытие, он также выпустил своё EP «Isolation». Стейнбек описывает этот релиз как историю своей поездки в Лос-Анджелес. Он написал первые две песни, чтобы они были более интроспективными, что и послужило основой для EP. Стейнбек говорит, что он здесь и жив, и что он никогда не перестанет преследовать свои мечты и вдохновение. «Вторые два трека более воодушевляют, и особенно сотрудничество с Virtual Riot и Barely Alive показалось мне первым шагом на пути к новому путешествию и выходу из изоляции в Швейцарии». - говорит Оскар в интервью UKF в мае 2018 года.

В конце декабря 2018 года Panda Eyes объявил об уходе из команды Disciple Records, чтобы продолжить свою независимую карьеру.

Дискография

Студийные альбомы (LP) 
 2015 — KIKO
  — Continue

Мини-альбомы (EP) 
  — Let’s Fly (with Nasko)
  — Isolation
  — Take My Hand Remix
  — Harmonic War

Синглы

Ремиксы

Примечания 

Музыкальные продюсеры Швейцарии